Igler ist der Familienname von

 Gustav Igler (1842–1938), österreichischer Genremaler
 Hans Igler (1920–2010), österreichischer Wirtschaftsexperte
 Theresa Jordis (1949–2013), geborene Theresa Igler, österreichische Wirtschaftsanwältin
 Uwe Igler (* 1964), deutscher Fußballspieler

weiter bezeichnet Igler
 das Weingut Hans Igler im Burgenland
 die Innsbrucker Mittelgebirgsbahn